Sauce amargo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix humboldtiana.
 El nombre común de la planta Salix purpurea.